Wanli (万历) fut le treizième empereur de la dynastie Ming (1368-1644) ;
 Le district de Wanli (湾里) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.
 Le district de Wanli est un district de la ville de New Taipei, à Taïwan

Homonymie de toponyme